Alejandro Adrián Correa Rodríguez, mais conhecido como Alejandro Correa (Montevidéu, 26 de outubro de 1979), é um futebolista uruguaio que atua como meia. Atualmente, joga pelo Baixada EC.

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Grêmio Esportivo Glória
Futebolistas do Futebol Clube Santa Cruz
Futebolistas do Esporte Clube São Luiz